Scourge ("flagello" in inglese) può riferirsi a:
Flagello (Scourge) – espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza
Flagello (Scourge, o "Flagello dei non-morti, Undead Scourge) – fazione dell'universo di Warcraft
Flagello dei criminali (Scourge of the Underworld) – serie di personaggi dell'universo Marvel
Insetti assassini (The Scourge) – episodio della nona stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate
Flagello